Diversos concilis celebrats a la ciutat de Tolosa:
 Concili de Tolosa del 355, anomenat concili de les Gàl·lies (dubtós, també es va poder fer a Poitiers) 
 Concili de Tolosa del 506 (o 507), en què es va adoptar el Breviari d'Alaric
 Concili de Tolosa del 829 
 Concili de Tolosa del 844 
 Concili de Tolosa del 879
 Concili de Tolosa del 883 
 Concili de Tolosa del 1003 (o 1020)
 Concili de Tolosa del 1056 
 Concili de Tolosa del 1060 
 Concili de Tolosa del 1068 
 Concili de Tolosa del 1075
 Concili de Tolosa del 1079 
 Concili de Tolosa del 1090 
 Concili de Tolosa del 1110 
 Concili de Tolosa del 1118 
 Concili de Tolosa del 1119 
 Concili de Tolosa del 1124 
 Concili de Tolosa del 1161 
 Concili de Tolosa del 1178 
 Concili de Tolosa del 1219 
 Concili de Tolosa del 1229 
 Concili de Tolosa del 1319 
 Concili de Tolosa del 1327 
 Concili de Tolosa del 1416 
 Concili de Tolosa del 1590 

 Sínodes províncials van tenir lloc el 1452, 1531, 1596, 1613, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1623, 1628, 1631, 1644, 1659, 1667, 1677 i en altres anys.

Fonts 
 Dictionnaire portatif des conciles, per Pons Augustin Alletz
 Dictionnaire universel et complet des conciles, per Adolphe Charles Peltier